Dodge är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Augustus C. Dodge (1812–1883), amerikansk senator, diplomat och borgmästare
 Carroll William Dodge (1895–1988), amerikansk mykolog och lichenolog
 Grenville M. Dodge (1831–1916) nordstatsofficer i amerikanska inbördeskriget, järnvägsingenjör, kongressledamot
 Henry Dodge (1782–1867) amerikansk militär, guvernör och senator
 Horace Elgin Dodge (1868–1920), amerikansk industriman, en av grundarna till bilfabriken Dodge
 John Francis Dodge (1864–1920), amerikansk industriman, en av grundarna till bilfabriken Dodge
 William E. Dodge (1805–1883) amerikansk politiker, affärsman och general 
 Emerson Dodge, pseudonym för Paul Wheelahan (född 1930) australiensisk författare